Le qualificazioni del singolare  femminile dell'Australian Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Coco Vandeweghe (qualificata)
  Anne Keothavong (qualificata)
  Chan Yung-jan (ultimo turno)
  Zuzana Kučová (ultimo turno)
  Nastas'sja Jakimava (primo turno)
  Olivia Sanchez (primo turno)
  Anastasija Pivovarova (ultimo turno)
  Mariana Duque Mariño (primo turno)
  Nuria Llagostera Vives (ultimo turno)
  Kurumi Nara (ultimo turno)
  Han Xinyun (primo turno)
  Anna Tatišvili (secondo turno)

 Misaki Doi (secondo turno, ritirata)
 Jamie Hampton (qualificata)
 Stefanie Vögele (primo turno)
 Mandy Minella (secondo turno)
 Tatjana Maria (primo turno)
 Arantxa Rus (qualificata)
 Petra Martić (qualificata)
 Maša Zec Peškirič (primo turno)
 Petra Cetkovská (primo turno)
 Michaëlla Krajicek (primo turno)
 Nina Bratčikova (primo turno)
 Sania Mirza (qualificata)

Qualificate 

  Coco Vandeweghe
  Anne Keothavong
  Vesna Manasieva
  Arina Rodionova
  Sania Mirza
  Irina Falconi

 Anne Kremer
 Jamie Hampton
 Petra Martić
 Arantxa Rus
 Kathrin Wörle
 Lesya Tsurenko

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2011
WTA Tour 2011